Tilapia wielkogłowa – zwyczajowa nazwa ryby z rodziny pielęgnicowatych stosowana dla dwóch różnych gatunków:
 Serranochromis macrocephalus (Tilapia macrocephala)
 Sarotherodon melanotheron (Tilapia melanotheron)

Przypisy